Roubion (rivier)
 Roubion (gemeente)